Éric Rochat ist der Name folgender Personen:

* Éric Rochat (Produzent) (auch Ron Williams), Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor 
 Éric Rochat (Politiker) (* 1948), Schweizer Politiker (LPS)